Sjöberg kan syfta på:

 Sjöberg – ett efternamn och personer med namnet
 Sjöberg, Sollentuna kommun – en kommundel i Sollentuna kommun
 Förlags AB Albinsson & Sjöberg – en familjeägd koncern med huvudkontor i Karlskrona
 Sjöbergs säteri – en herrgård och tidigare säteri vid nordöstra sidan om Kaggfjärden i Grödinge i Grödinge socken i Botkyrka kommun
 Sjöbergs varv – ett tidigare skeppsvarv i Grödinge, Botkyrka kommun 1880–1890
 Sjöbergska friluftsteatern – en friluftsteater i Gamla Linköping under åren 1991-2013
 Sjöbergska magasinet –  Malmö Rullgardinsfabriks gamla hus
 Sjöbergska palatset – ett byggnadsminnesmärkt hus i hörnet av Drottningtorget i Malmö

Se även
 Sjöbergen – naturområde i Göteborg
 Sjöbergens koloniområde  – Göteborg